Die Liste der Städte in Bhutan bietet einen Überblick über die Einwohnerzahl der größeren Städte und Orte des südasiatischen Staates Bhutan.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Bhutan ist Thimphu mit einer Einwohnerzahl von 138.736 (Volkszählung 2017). Damit leben 22 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die größten Städte und Orte des Landes, die Ergebnisse der Volkszählungen vom 31. Mai 2005 und dem 30. Mai 2017 und der Distrikt (Dzongkhag), zu dem die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

(VZ = Volkszählung)

Quelle: Office of the Census Commissioner, Royal Government of Bhutan

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Population and Housing Census of Bhutan 2005

Einzelnachweise 

!
Bhutan

simple:Bhutan#Cities and towns